VM i snooker 1983 spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16 april–2 maj 1983. Steve Davis vann turneringen, hans andra VM-titel totalt.

Händelser under turneringen 
 Cliff Thorburn gjorde det första maximumbreaket någonsin i VM. 147-breaket kom i det fjärde framet i hans match i andra omgången mot Terry Griffiths. Vid det andra bordet slutade Thorburns landsman Bill Werbeniuk och David Taylor att spela, för att bevittna Thorburns break. Efter detta maximumbreak har ytterligare åtta stycken gjorts i VM: Tre av Ronnie O'Sullivan, två av Stephen Hendry, och ett vardera av Jimmy White, Mark Williams och Ali Carter.

 Thorburn vann matchen mot Griffiths med 13–12, men den slutade inte förrän klockan 3:51 på natten, då kameramännen slutat arbeta. Thorburns match i kvartsfinalen mot landsmannen Kirk Stevens slutade klockan 2:12 på natten, också med 13–12-vinst för Thorburn, och semifinalen mot Tony Knowles, som även den gick till skiljeframe, slutade 0:45. Efter detta var Thorburn utmattad och blev utklassad med 18–6 i finalen mot Steve Davis.

 Thorburns fru fick missfall hemma i Kanada under hans match mot Griffiths, och Thorburn övervägde att dra sig ur VM och åka hem.

Resultat

Externa länkar 
 

1983 i Storbritannien
Snookersäsongen 1982/1983
1983
Sportevenemang i Sheffield